Marie puede referirse a:

Personajes 
 Marie es la forma francesa del nombre propio María:
 Joseph Marie Jacquard (1752-1834), inventor francés;
 Marie Curie (1867–1934), química y física polaca, premio Nobel (de Física en 1903, y de Química en 1911).

Divisiones administrativas 
 Marie, comuna situada en "Alpes Marítimos", Francia.